Mariano Dante Cesar Garmendia (nacido el 24 de abril de 1974 en San Miguel de Tucumán,Tucumán, Argentina) es Ingeniero Agrónomo y actual presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Reseña biográfica
Mariano comenzó su formación en la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, y en 1999 obtuvo su titulo de Ingeniero Agrónomo. Luego, continuó su curso realizando una especialización en Agronegocios en la Universidad de Georgetown. 

En 1997 inició su camino en INTA como Técnico de Terreno del programa Pro-Huerta, donde se vinculó con las temáticas del agro. Allí llevo a cabo tareas de capacitación en formulación y ejecución de proyectos, organización y dirección de grupos de trabajo, relacionamiento institucional y extensión en relación a la agricultura orgánica hasta el 2006.

En el 2011 asumió como Director de la Estación Experimental Agropecuaria Famaillá del INTA, donde estuvo como coordinador del Convenio INTA – UCAR (Unidad para el Cambio Rural) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para mejorar los procesos productivos del pequeño productor cañero de Tucumán. También coordinó el Proyecto Regional Pedemonte Sur, fue consultor del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales – PROSAP– de la Secretaria de Agricultura de la provincia de Tucumán y fue representante del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología ante el FONTAR

En el 2015 Garmendia fue designado como Secretario de Estado de Innovación y Desarrollo Productivo en la provincia de Tucumán destacándose por su labor en  gestión de proyectos, energías renovables y eficiencia energética. Desde allí,  ocupó el cargo de Secretario de Coordinación y Control de Gestión donde se centró en la promoción de la eficiencia energética y las energías renovables en industrias, Pymes, grandes edificaciones públicas y habitacionales.

En el 2021 asumió como secretario de Coordinación y Control de Desarrollo Productivo de la Provincia de Tucumán.

En el 2022 fue nombrado junto a Nacira Belen Muñoz, presidente y vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, organismo que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación Argentina.

Referencias

Enlaces externos